Folgend die Ergebnisse im Mixed im Badminton bei den Asienspielen 1994.

Referenzen 
 New Straits Times, 7. bis 16. Oktober 1994

1994
Badminton 1994
Badmintonwettbewerb in Hiroshima
Badminton, Mixed